Medisch-Pedagogisch Instituut, een verzorgingsinstelling van de Vlaamse gemeenschap
 Een van de instituten van het Max-Planck-Gesellschaft, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek bijvoorbeeld.
Message Passing Interface, programmeerinterface voor berichtuitwisseling op parallelle computers.